Podleśne ist ein polnischer Ortsname:
Podleśne (Braniewo), Dorf im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Podleśne (Kruklanki), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren